Хайнувка:

 Хайнувка — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Хайнувский повят.
 Хайнувка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Хайнувский повят, Подляское воеводство.